Dit is een lijst van planetoïden 11301-11400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11301) - || 1992 XM || 14 december 1992 || S. Otomo
|-
| (11302) Rubicon || 1993 BM5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (11303) - || 1993 CA1|| 14 februari 1993 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (11304) Cowra || 1993 DJ || 19 februari 1993 || T. Seki
|-
| (11305) Ahlqvist || 1993 FS6|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11306) Åkesson || 1993 FF18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11307) Erikolsson || 1993 FA40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11308) Tofta || 1993 FF76|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (11309) Malus || 1993 PC7|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (11310) - || 1993 SB15|| 19 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (11311) Peleus || 1993 XN2|| 10 december 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (11312) - || 1994 AR2|| 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11313) Kügelgen || 1994 GE10|| 3 april 1994 || F. Börngen
|-
| (11314) Charcot || 1994 NR1|| 8 juli 1994 || E. W. Elst
|-
| (11315) Salpêtrière || 1994 NS1|| 8 juli 1994 || E. W. Elst
|-
| (11316) Fuchitatsuo || 1994 TR3|| 5 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11317) Hitoshi || 1994 TX12|| 10 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (11318) - || 1994 XZ4|| 4 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11319) - || 1995 AZ || 6 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11320) - || 1995 BY || 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11321) Tosimatumoto || 1995 DE1|| 21 februari 1995 || T. Seki
|-
| (11322) Aquamarine || 1995 QT || 23 augustus 1995 || H. Abe
|-
| (11323) Nasu || 1995 QC2|| 21 augustus 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11324) Hayamizu || 1995 QQ3|| 30 augustus 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11325) Slavický || 1995 SG || 17 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (11326) Ladislavschmied || 1995 SL || 17 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (11327) - || 1995 SL2|| 17 september 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11328) Mariotozzi || 1995 UL || 19 oktober 1995 || V. S. Casulli
|-
| (11329) - || 1995 WJ2|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11330) - || 1995 WZ6|| 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11331) - || 1996 FO2|| 17 maart 1996 || NEAT
|-
| (11332) Jameswatt || 1996 GO20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (11333) Forman || 1996 HU || 20 april 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (11334) Rio de Janeiro || 1996 HM18|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (11335) Santiago || 1996 HW23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (11336) Piranesi || 1996 NS3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (11337) Sandro || 1996 PG1|| 10 augustus 1996 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (11338) Schiele || 1996 TL9|| 13 oktober 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (11339) Orlík || 1996 VM5|| 13 november 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (11340) - || 1996 VN5|| 14 november 1996 || T. Urata
|-
| (11341) Babbage || 1996 XE2|| 3 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (11342) - || 1996 XJ19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11343) - || 1996 XP19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11344) - || 1996 XH31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11345) - || 1996 YM || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11346) - || 1997 AP14|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11347) - || 1997 AG21|| 9 januari 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11348) Allegra || 1997 BG9|| 30 januari 1997 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (11349) Witten || 1997 JH16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (11350) Teresa || 1997 QN4|| 29 augustus 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (11351) Leucus || 1997 TS25|| 12 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11352) Koldewey || 1997 WP22|| 28 november 1997 || ODAS
|-
| (11353) Guillaume || 1997 XX5|| 5 december 1997 || ODAS
|-
| (11354) - || 1997 XY9|| 5 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11355) - || 1997 XL11|| 15 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11356) Chuckjones || 1997 YA || 18 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (11357) - || 1997 YX2|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11358) - || 1997 YY5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11359) Piteglio || 1998 BP24|| 27 januari 1998 || L. Tesi, V. Cecchini
|-
| (11360) Formigine || 1998 DL14|| 24 februari 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (11361) Orbinskij || 1998 DD36|| 28 februari 1998 || T. Seki
|-
| (11362) - || 1998 EN9|| 6 maart 1998 || T. Kagawa
|-
| (11363) Vives || 1998 EB12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (11364) Karlštejn || 1998 FB3|| 23 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (11365) NASA || 1998 FK126|| 23 maart 1998 || J. Broughton
|-
| (11366) - || 1998 GL9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (11367) Rachelseevers || 1998 HJ115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (11368) - || 1998 HN115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (11369) Brazelton || 1998 QE33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11370) Nabrown || 1998 QD35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11371) Camley || 1998 QO38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11372) Aditisingh || 1998 QP41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11373) Carbonaro || 1998 QG49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11374) Briantaylor || 1998 QU60|| 23 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (11375) - || 1998 QB74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11376) Taizomuta || 1998 SY5|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (11377) Nye || 1998 SH59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (11378) Dauria || 1998 SV60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (11379) Flaubert || 1998 SY74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (11380) Amolsingh || 1998 SK100|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (11381) - || 1998 SZ115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (11382) Juliasitu || 1998 SW127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (11383) - || 1998 SD128|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (11384) Sartre || 1998 SW143|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (11385) Beauvoir || 1998 SP147|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (11386) - || 1998 TA18|| 12 oktober 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11387) - || 1998 UA37|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (11388) - || 1998 VU4|| 11 november 1998 || L. Šarounová
|-
| (11389) - || 1998 VV5|| 11 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (11390) - || 1998 VG15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (11391) - || 1998 VA35|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11392) Paulpeeters || 1998 WC3|| 19 november 1998 || ODAS
|-
| (11393) - || 1998 XJ53|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (11394) - || 1998 XL77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (11395) Iphinous || 1998 XN77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (11396) - || 1998 XZ77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (11397) - || 1998 XX93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (11398) - || 1998 YP11|| 23 december 1998 || LINEAR
|-
| (11399) - || 1999 AR3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (11400) Raša || 1999 AT21|| 15 januari 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten